Simada kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Sımada, ort, Saatly,

Etiopien 

 Simada (distrikt i Etiopien), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Etiopienförgreningar